Оливия Хастингс Холт (; род. , Джермантаун) — американская актриса и певица, наиболее известная по телесериалу «В ударе», оригинальным фильмам канала Дисней «Девочка против монстра» и «Статус: Обновлен», телесериалу «Плащ и Кинжал» и третьему сезону сериала «Беглецы».

Биография 
Оливия родилась в Джермантауне, штат Теннесси, в семье Марка и Ким Холт. Также есть старшая сестра, Морган (тоже актриса), и младший брат, Кейд. В возрасте 3 лет Оливия вместе с семьёй переехала в Несбит, штат Миссисипи. В настоящее время она проживает в Лос-Анджелесе. Снималась в рекламе Hasbro, Mattel, Bratz.

Дебютировала в кино в 2009 году в фильме «Чёрный и синий». В 2012 году она выпустила сингл «Had Me @ Hello», который занял 1 строчку детского американского чарта, а в 2013 году Оливия получила за него премию «Radio Disney Music Awards» в категории «Best Crush Song».

С 2014 по 2015 годы снималась в оригинальном сериале канала Дисней «Тяжёлый случай». В 2016 году сыграла в фильме «The Standoff». В 2018 году сыграла главную роль в фильме «Статус: Обновлён».

Личная жизнь 
С 2012 года встречалась с коллегой по фильму «Девочка против монстра» Люком Бенвардом, но вскоре пара объявила о расставании. На данный момент состоит в отношениях со своим бывшим одноклассником Рэем Кирианом.

Фильмография

Дискография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США